Nicolaysen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1831-1909), professeur norvégien de médecine
 (1817-1911), archéologue norvégien
 (1852-1915), ingénieur et homme d'affaires norvégien
 (1869-1944), homme d'affaires norvégien

Voir aussi

Homonymie de patronyme